Robert Digby kan syfta på:

* Robert Digby (1574–1618), engelsk politiker
 Robert Digby, 1:e baron Digby (omkring 1599–1642), irländsk peer
 Robert Digby, 3:e baron Digby (1654–1677), irländsk peer
 Robert Digby (död 1726), engelsk politiker
 Robert Digby (1732–1815), brittisk sjöofficer